Якудияха:

Реки

 Якудияха (приток Хадутейяхи)
 Якудияха (приток Еркалнадейпура)